Тáйная вéчеря ( — ужин) — событие новозаветной истории, последняя трапеза Иисуса Христа со своими двенадцатью ближайшими учениками, во время которой он установил таинство Евхаристии, преподал заповеди о смирении и христианской любви, предсказал предательство одного из учеников и будущие судьбы христианской церкви и всего мира.

Новозаветная история 
Тайная вечеря — событие последних дней земной жизни Иисуса Христа, о котором повествуют все Евангелия, а также Первое послание апостола Павла коринфянам.

Синоптические Евангелия повествуют, что в первый день опресноков Иисус отправил двух учеников — апостолов Петра и Иоанна — в город, то есть в Иерусалим, приготовить всё к празднованию Пасхи (пасхальную трапезу), и они приготовили. Вечером Иисус возлёг с двенадцатью учениками (апостолами) на трапезу, во время которой он предсказал предательство одного из них. На Тайной вечере Христом было установлено главное таинство христианской веры — Евхаристия, что в переводе с греческого означает «благодарение».

Тайная вечеря и богослужение 
Православная церковь вспоминает установление таинства Евхаристии, которое произошло во время Тайной вечери, в Великий четверг.

Кроме того, в течение года (а не только в Великий четверг) на литургии перед причащением читается молитва, составленная Иоанном Златоустом и начинающаяся словами: «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими…» Таким образом, события Тайной вечери постоянно вспоминаются во время совершения каждой литургии. Слова Иисуса Христа «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое…» и «Сия есть Кровь Моя Нового Завета, за вас и за многих изливаемая во оставление грехов» произносятся священником на литургии во время Евхаристического канона.

Тайная вечеря в произведениях искусства

В живописи 
Тайная вечеря является сюжетом множества икон и картин, из которых самое, вероятно, известное произведение — это «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.

Галерея

См. также 

 Вечеря Господня
 Базилика Святого Вита в Мёнхенгладбахе, где хранится часть скатерти с Тайной вечери

Примечания

Литература

Ссылки 
 Тайная вечеря в русской живописи. Портал «Россия и христианский восток»

Страсти Христовы